Сезон 2000/2001 стал для «Ромы» 68-м в Чемпионате Италии. Второй сезон под руководством Фабио Капелло увенчался успехом. Был приобретен ряд известных игроков, таких как Вальтер Самуэль, Жонатан Зебина, Эмерсон. Самым главным и самым дорогим приобретением стал аргентинский нападающий Габриэль Батистута. Как итог — первый чемпионский титул за 18 лет (последний на данный момент).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

93.350.000

Зима 

4.000.000

Ушли из клуба

Лето 

8.000.000

Зима 

0

Общие убытки:97.350.000

Общая прибыль:8.000.000

Разница:89.350.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2000/2001
Рома